Dupanloup är ett efternamn som burits av bland andra

 Félix Dupanloup (1802–1878) fransk biskop av Orleans
 René-Alexandre Dupanloup (1923–1994) fransk biskop av Belley-Ars
 Luc Dupanloup (född 1945) belgisk serietecknare mer känd som Dupa